Ауто-пут А1 може бити

 Ауто-пут А1 (Србија)
 Ауто-пут А1 (Хрватска)
 Ауто-пут А1 (Босна и Херцеговина)